Лос Чапилес има више значења:

 Лос Чапилес (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чапилес (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чапилес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чапилес (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чапилес, Итачи (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику